

Italia 
 Basilica di Santa Teresa d'Avila a Roma
 Chiesa di Santa Teresa ad Altamura
 Chiesa di Santa Teresa dei Maschi a Bari
 Chiesa di Santa Teresa a Benevento
 Chiesa di Santa Teresa a Brindisi
 Chiesa e monastero di Santa Teresa Trasverberata a Ferrara
 Chiesa di Santa Teresa – chiesa di Lecce
 Cappella di Santa Teresa a Livorno
 Chiesa di Santa Teresa – chiesa di Mantova
 Chiesa di Santa Teresa – chiesa di Messina, ora scomparsa
 Chiesa di Santa Teresa a Chiaia a Napoli
 Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi a Napoli
 Chiesa di Santa Teresa – chiesa di Nardò
 Chiesa di Santa Teresa – chiesa di Reggio Emilia
 Chiesa di Santa Teresa a Scicli
 Chiesa di Santa Teresa a Torino
 Chiesa di Santa Teresa di Gesù a Torre Annunziata
 Chiesa di Santa Teresa a Trani

Spagna 
 Chiesa-convento di Santa Teresa ad Avila

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Teresa
 Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù